Free-to-view – termin oznaczający telewizję oraz radio nadające w sygnale zakodowanym
 Prima FTV – grupa, do której należy m.in. stacja Prima TV
 France Télévisions – francuska grupa medialna kontrolowana przez państwo
 Fashion TV – kanał telewizyjny o modzie
 Federalna televizija – bośniacka stacja telewizyjna
 FTV-1292 – amerykański satelita technologiczny